

Sigle 
 Alternate reality game  – videogioco incentrato su realtà alternative, usati a volte come mezzo di diffusione o marketing
 Archiv für Reformationsgeschichte
 Armata Rossa Giapponese  – gruppo terroristico giapponese

Chimica 
 Arg  – Abbreviazione dell'α-amminoacido Arginina

Codici 
 ARG – codice vettore ICAO di Aerolíneas Argentinas
 arg – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua aragonese
 ARG – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Argentina

Matematica 
  – argomento di un numero complesso

Mineralogia 
 Arg – abbreviazione di aragonite

Altro 
 Arg - il palazzo presidenziale del capo di Stato e del governo in Afghanistan

Note